Săndulești se poate referi la:

 Localități din România
Săndulești - localitate din județul Argeș
Săndulești - localitate din județul Cluj, reședința comunei cu același nume